Франческо Успер (настоящая фамилия — Спонджа) (1561—1641) — итальянский , музыкант, органист эпохи позднего Ренессанса и раннего Барокко. Священник.

Биография 
Родился в знатной семье. Около 1585 года отправился в Венецию, где прожил всю свою жизнь. Учился музыке под руководством Андреа Габриели.

В 1595 год издал свой первый сборник ричеркаров для четырёх голосов, посвящённый богатому венецианскому патрицию Лодовико Усперу, имя которого он стал носить. С 1596 года работал органистом в братстве благотворителей «Scuola Grande di San Giovanni Evangelista» в Венеции. Сотрудничал с композиторами Клаудио Монтеверди и Джованни Баттиста Грилло.

В 1604 году вышел его сборник пятиголосых мадригалов. Позже был органистом в церкви Сан-Салваторе.

В 1607 году стал капелланом в «Scuola Grande di San Giovanni Evangelista». В 1614 году напечатал коллекция месс и псалмов, посвятив их епископу города Паренцо.

Через два года стал руководителем (капо) «compagnia de' cantori» (стабильно организованнойя группы певцов).

В 1617 и 1623 годах под его руководством прошло музыкальное представление на празднике в «Scuola Grande di San Giovanni Evangelista», он дирижировал лучшими исполнителями (певцами и инструменталистами) Венеции того времени, такими как Джованни Пикки, Франческо Кавалли и другими.

Опубликовал коллекцию «Композиции гармонии» (1619, Венеция). Вместе с Клаудио Монтеверди участвовал в создании и исполнении похоронной мессы герцогу Тосканы Козимо II Медичи (1621).

В 1623 году назначен первым органистом главного собора Венеции — Святого Марка.
В следующем году был избран главой священников братства Скуола Сан-Рокко.

В 1627 году была издана его коллекция Псалмов.

Успер считается первым композитором, который использовал в 1619 году технику Кончерто гроссо в своей первой симфонии «Композиционной гармонии».

Избранные музыкальные сочинения 
 1595 Ricercari, et arie francese a quattro voci di Francesco Sponga
 1604 Primo libro de' madrigali a cinque voci
 1614 Messe e Salmi da concertasi nel Organi di Franceso Usper
 1619 Compositioni Armoniche: Motetes, Sinfonías, Sonatas, Canzonas, y Caprichos para 1-8 voces
 1624 Deux motets
 1627 Salmi Vespertini….

Ссылки 
 Usper, Francesco
 Francesco Usper

Композиторы эпохи барокко
Композиторы Возрождения
Органисты Италии
Католические священники Италии
Капелланы
Духовные композиторы